Název Hředle má více obcí:
 Hředle (okres Beroun) – obec v okrese Beroun
 Hředle (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník